

Топоніми 
 Токай — місто в Японії, у префектурі Айті.
 Токай — село в Японії, у префектурі Ібаракі.
 Токай — місто в Угорщині.

Інше 
 Токайдо 
 регіон стародавньої Японії.
 стародавня дорога в Японії, що сполучала Кіото з сучасним Токіо.

 Токайське вино — різновид угорського вина.